Max von Preysing ist der Name folgender Personen:

* Max von Preysing-Lichtenegg (1849–1926), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Max Ferdinand von Preysing, deutscher Beamter und Politiker 

Siehe auch:
 Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing (1687–1764), deutscher Politiker